Azad signifie libre, indépendant en kurde, en persan (), en arménien occidental et oriental (), en ourdou et en hindi.

 Azad Cachemire, une région d'Asie du Sud, partie de l'ancien État princier du Cachemire,

 Afshan Azad, actrice britannique, connue pour son rôle de Padma Patil dans les films Harry Potter,
 Humayun Azad, chercheur et auteur bangladais, récipiendaire du Bangla Academy Award et du Shishu Academy Award for Literature,
 Shamim Azad, poétesse, conteuse et écrivain bilingue britannique d'origine bangladaise,

 Équipe cycliste Azad University Iran, équipe cycliste iranienne participant aux circuits continentaux de cyclisme et en particulier l'UCI Asia Tour,
 Légion Azad Hind, surnom de la légion SS de l’Inde libre, une unité de volontaires indiens de la Waffen-SS,
 Arzi Hukumat-e-Azad Hind, nom en hindi du gouvernement provisoire de l'Inde libre, un gouvernement indien basé à Singapour durant la Seconde Guerre mondiale et dirigé par le nationaliste indien Subhash Chandra Bose,
 Azad, rappeur allemand d'origine kurde,
 Azad, un téléfilm dramatique français, écrit et réalisé par Nicolas Tackian.